Världsmästerskapet i strandfotboll 2008 var den fjärde upplagan av Världsmästerskapet i strandfotboll med Fifa som arrangör. Turneringen spelades i Frankrike 17-27 juli 2008. Detta var första gången någonsin ett annat land än Brasilien arrangerade världsmästerskapet i strandfotboll.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Officiell hemsida

2008
2008 i Frankrike